Lo är ett efternamn som har flera skilda ursprung. 

I Sverige har Lo använts som soldatnamn.

Det norska efternamnet Loe har samma uttal som det svenska Lo.

Som namn av kinesiskt ursprung kan det svara till det förenklade skrivtecknet 罗 traditionellt 羅 pinyin Luó. Det kan betraktas som en variant av namnet Luo.

Offentlig statistik anger att följande antal personer var folkbokförda i Sverige den 31 december 2018 med namnvarianterna
 Lo 165
 Loh 35
 Loe 8
Tillsammans blir detta 208  personer.

Utan egentligt efternamn (släktnamn)
 Lo Spagna (död 1530), italiensk målare, artistnamn

Personer med efternamnet (släktnamnet) Lo
 Bernard Lo, kanadensiskt TV-ankare
 Cheikh Lô (född 1955), senegalesisk musiker
 Lo Chen-Jung (född 1961), taiwanesisk basebollspelare
 Erlend Loe (född 1969), norsk författare
 Giorgia Lo Bue (född 1994), italiensk kanotist
 Giovani Lo Celso (född 1996), argentinsk fotbollsspelare
 Ivar Lo-Johansson (1901–1990), svensk författare
 Joe Lo Truglio (född 1970), amerikansk komiker, skådespelare och manusförfattare
 Lo Kuo-Chong (född 1965), taiwanesisk basebollspelare
 Leyan Lo (född 1985), amerikansk världsrekordhållare på Rubiks kub
 Tove Lo (född 1987), svensk singer/songwriter och musiker, artistnamn

Källor

Efternamn
Soldatnamn